Datura puede hacer referencia a:

 Datura, un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las solanáceas.
 Dâtura, una canción de la compositora Tori Amos, incluida en su álbum de estudio de 1999 To Venus and Back.
 (1270) Datura, un asteroide descubierto en 1930.
 Datura, un videojuego independiente de 2012 para PlayStation 3.
 Datura, una banda italiana de música electrónica.
 Datura, un antiguo pueblo de California, Estados Unidos.